

AMP 

AMP est un sigle qui peut faire référence à:

Organisations

Division administrative 
 Métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

Aéroports et aéronautique 
 Aéroport Marseille Provence ;
  ;

Partis politiques et organisations politiques 
 Alliance pour la majorité présidentielle, un regroupement politique en République démocratique du Congo
 Action mondiale des peuples ;

Entreprises 
 AMP Limited, une entreprise australienne ;

Écoles 
 Arts et Métiers ParisTech, une école d'ingénieure française ;

Organisations gouvernementales 

 Autorité des marchés publics, un organisme indépendant créé par le Gouvernement du Québec afin de surveiller l'ensemble des marchés publics québécois.

Autre 
 Atelier de maintenance patrimoniale, voir Liste des ateliers du métro de Paris ;

En sciences

Médecine et psychologie 
 assistance médicale à la procréation ;
 aide médico-psychologique, un métier reconnu par un diplôme d'État dont le but est de faciliter la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des adultes handicapés et de soutenir les personnes âgées dépendantes ;

Biochimie 
 adénosine monophosphate ;

Biologie 
 aire marine protégée, une zone marine gérée dans un objectif de protection ;

Climatologie 
 anticyclone mobile polaire, un concept développé par l'école de Lyon en climatologie ;

Économie 
 actifs moyens pondérés, un élément du ratio Cooke ;

En informatique 
 Asymmetric multiprocessing (en français, multitraitement asymétrique) ;
 AMP, un format multimédia utilisé notamment avec Winamp ;
 *AMP ou LAMP, la pile Web Apache MySQL PHP, un ensemble standard d'outils de développement Web largement décliné en différentes versions (wAMP, uAMP, LAMP …) ;
 Accelerated Mobile Pages Project, un projet open-source initié par Google visant à améliorer le temps de chargement des pages web.

Amp 
Amp est une abréviation qui peut faire référence à 
  amplificator, notamment utilisé dans op amp (amplificateur opérationnel) ;
 ampersand, le nom anglais pour l'esperluette (&) ;
 ampère (abréviation non autorisée), une unité de mesure de l'intensité du courant électrique (l'abréviation correcte est A).